Анастаси́я Рома́нова: Романова, Анастасия Александровна (род. 1979) — российская поэтесса.
 Загоруйко, Анастасия Геннадиевна (в девичестве — Романова, род. 1988) — российская биатлонистка.
 Романова, Анастасия Николаевна (1901—1918) — великая княжна.
 Романова, Анастасия Олеговна (род. 1991) — российская тяжелоатлетка, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Готфрид, Анастасия Сергеевна (в девичестве — Романова, род. 1996) — грузинская тяжелоатлетка, чемпионка мира.
 Романова, Анастасия Сергеевна (род. 1993) — российская горнолыжница, чемпионка России.